Эдмен Шахбазян (; ) — американский боец смешанных боевых искусств, армянского происхождения выступающий в среднем весе в UFC.

Юность 
Эдмен Шахбазян боец родом из Глендейла, штат Калифорния, где подавляющее большинство населения армяне. Родители Эдмена из Еревана, Армения. Его старший брат Леон также является профессиональным бойцом, выступает в The Ultimate Fighter. Эдмен начал заниматься боевыми искусствами в возрасте 9 лет и с 12 лет тренируется в своём спортивном клубе «Glendale Fighting Club». Будучи подростком, он служил партнёром по тренировкам для Ронды Роузи.

Карьера в смешанных единоборствах

Ранняя карьера 
Эдмен Шахбазян дебютировал в смешанных единоборствах в девятнадцати летнем возрасте 25 февраля 2017 года на CXF 6. Он встретился с Селой Уильямсом и победил техническим нокаутом в первом раунде. Эдмен продолжил своё развитие в смешанных боевых искусствах в Калифорнии, его рекорд составил шесть побед, ни одного поражения, выиграв все бои нокаутом в первом раунде.

Шахбазян был приглашён для участия в пятом эпизоде второго сезона «Ночной соперник» в шоу Даны Уайта. Там Эдмен встретился с Антонио Джонсом, победив техническим нокаутом всего за 40 секунд в первом раунде. Его выступление привело к тому, что ему предложили контракт на бой в UFC.

Менеджмент Эдмена является менеджером Ронды Роузи именующийся «Ronda Rousey’s One Fight Management».

Карьера в UFC 
Эдмен Шахбазян дебютировал в UFC 30 ноября 2018 года в финале The Ultimate Fighter 28 против Даррена Стюарта. Он выиграл бой раздельным решением судей.

Следующий бой Шахбазяна был против Чарльза Берда на UFC 235 Он выиграл бой нокаутом в первом раунде.

Следующим противником Эдмена стал Джек Маршман 6 июля 2019 года на UFC 239. Эдмен Шахбазян выиграл бой в первом раунде удушением сзади.

Ожидалось, что Шахбазян встретится с Кшиштофом Йотко 2 ноября 2019 года на UFC 244. Однако Йотко выбыл из-за травмы и был заменён на Брэда Тавареса. Эдмен выиграл бой нокаутом в первом раунде ударом ногой в голову.

1 августа 2020 года Эдмен в главном бою вечера на UFC Fight Night 173: Brunson vs. Shahbazyan проиграл техническим нокаутом Дереку Брансону в третьем раунде, тем самым прервав свою серию из 11 побед подряд.

Титулы и достижения

Смешанные единоборства 
 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Выступление вечера» (один раз) против Дальчи Лунгиамбулы.

Статистика 

| Победа
| align=center|12-3
|  Дальча Лунгиамбула
| Технический нокаут (удары локтями)
| UFC 282
| 
| align=center|2
| align=center|4:41
|  Лас-Вегас, Невада, США
|Выступление вечера.
|-
| Поражение
| align=center|11-3
|  Нассурдин Имавов
| Технический нокаут (удары локтями)
| UFC 268
| 
| align=center|2
| align=center|4:42
|  Нью-Йорк, США
|
|-
| Поражение
| align=center|11-2
|  Джек Херманссон
| Единогласное решение 
| UFC Fight Night: Фонт vs. Гарбрандт
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
|  Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Поражение
| align=center|11-1
|  Дерек Брансон
| Технический нокаут (удары)
| UFC Fight Night 173: Brunson vs. Shahbazyan
| 
| align=center|3
| align=center|0:26
|  Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center|11-0
|  Брэд Таварес
| Нокаут (удар ногой в голову)
| UFC 244
| 
| align=center|1
| align=center|2:27
|  Нью-Йорк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
|  Джек Маршман
| Удушающий приём (удушени сзади)
| UFC 239
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
|  Лас Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
|  Чарльз Берд
| Технический нокаут (удары локтями и добивание)
| UFC 235
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:38
|  Лас Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
|  Даррен Стюарт
| Раздельное решение
| The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
|  Лас Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
|  Антонио Джонс
| Технический нокаут (удары)
| Dana White’s Contender Series 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
|  Лас Вегас, Невада, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
|  Дэниель МаксВилльямс
| Технический нокаут (удары)
| CXF 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:30
|  Бербанк, Калифорния,США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
|  Аарон Хэмилтон
| Технический нокаут (удары)
| CXF 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:08
|  Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
|  Энтони Томас
| Технический нокаут (удары)
| Gladiator Challenge: Fight Club
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:14
|  Эль-Кахон, Калифорния, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
|  Дежон Даниэльс
| Технический нокаут (удары)
| CXF 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:58
|  Бербанк, Калифорния,США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
|  Дэрми Стрит
| Технический нокаут (удары)
| CXF 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:16
|  Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
|  Селай Уильямс
| Технический нокаут (удар ногой в голову и добивание)
| CXF 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:43
|  Лос-Анджелес, Калифорния, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Википедия:Биографии современников
Бойцы смешанных единоборств США